Araz Supermarket est une chaîne de supermarchés qui vend en Azerbaïdjan. C'est la plus grande organisation de vente au détail en Azerbaïdjan quant au nombre de magasins et au chiffre d'affaires annuel.

Histoire 
La chaîne de supermarchés Araz a démarré ses activités en 2011 avec quatre magasins.

Araz a pour objectif de proposer un bon rapport qualité/prix pour des produits courants. En tant que premier représentant du modèle de supermarché en Azerbaïdjan, Araz vise à offrir un grand nombre de produits de marque privée et domestique à ses clients tout en conservant plus de  dans son portefeuille.

La chaîne de supermarchés Araz est en service avec  à travers l'Azerbaïdjan en .

Il est également membre du Consumer Goods Forum.

La société a introduit des sacs écologiques à base de maïs et de pommes de terre pour une utilisation à long terme auprès des consommateurs l'année dernière (2019).

Le supermarché Araz coopère avec les banques de reconstruction et de développement.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Araz Supermarket
 instagram officiel de Araz Supermarket
 Facebook officiel de Araz Supermarket

Entreprise fondée en 2011
Coopérative